Адмира́л Голови́н — несколько носителей этой фамилии были адмиралами русского флота:

 Головин, Фёдор Алексеевич (1650—1706) — один из известных сподвижников Петра I. Произведён в генерал-адмиралы и генерал-фельдмаршалы в 1699 году.

 Головин, Иван Михайлович (1680—1737) — младший современник предыдущего; также, как и Ф. А. Головин — участник Великого посольства 1697—98 годов. Участник Гангутского сражения и других военных походов Петра I. Произведён в адмиралы в 1732 году.

 Головин, Николай Фёдорович (1695—1745) — сын Фёдора Алексеевича. Командующий Балтийским флотом в русско-шведскую войну (1741—1743), президент Адмиралтейств-коллегии, генерал-губернатор Санкт-Петербурга, адмирал (с 1733), сенатор, кавалер ордена Андрея Первозванного.

 Головин, Александр Иванович (умер в 1766 году) — сын И. М. Головина, командир галерного флота. Дата производства в адмиралы подлежит уточнению.

Примечания